Le Manège enchanté, série télévisée d'animation française
 Pollux : Le Manège enchanté, film d'animation franco-britannique (2005)
 Surnoms donnés à plusieurs complexes de carrefours giratoires :
 Le Manège enchanté, Colchester, Royaume-Uni
 Le Manège enchanté, Hemel Hempstead, Royaume-Uni
 Le Manège enchanté, High Wycombe, Royaume-Uni
 Le Manège enchanté, Swindon, Royaume-Uni